Păunescu ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Păunescu (1943–2010), rumänischer Dichter, Journalist und Politiker
 Alessandro Paunescu (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Constantin Păunescu (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Costel Păunescu (* 1929), rumänischer Politiker
 Gheorghe Păunescu (* 1948), rumänischer Gerätturner
 Marcela Păunescu (* 1955), rumänische Gerätturnerin
 Oprea Păunescu (* 1936), rumänischer Ruderer
 Vlad Păunescu (* 1953), rumänischer Kameramann und Filmproduzent